Arará, Parque Arará ou Vila Arará é uma favela carioca, situada no bairro Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Brasil. Próximo à favela, encontra-se a Cadeia Pública José Frederico Marques, onde o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral esteve preso.

História 

Sua ocupação ocorre a partir do processo de decadência econômica do bairro de Benfica, a política de remoção das favelas e o influxo de migrantes nordestinos a partir da década de 60.

Benfica teve seu auge entre as décadas de 1940 a 1970, quando abrigou várias indústrias de grande porte como a fábrica da Gillette, a fábrica de cigarros Veados, a fábrica da IBM, a primeira fora dos EUA, a Cooperativa Central dos Produtores de Leite (CCPL) e a fábrica de pneus Goodyear. Com a crise econômica do período militar (1973), a economia local começa a declinar, culminando em um processo de empobrecimento de seus habitantes.

Um segundo fato histórico é a política de remoção das favelas do Centro do Rio de Janeiro, já que essa era a política dominante para as favelas em meados do século XX. A remoção do Morro Santo Antônio, situado no centro da cidade, o qual abrange parte da atual Avenida República do Chile, contribuiu para a formação do atual Parque Arará. Na década de 1950, a maior parte do morro foi destruída para fornecer material para a criação do Aterro do Flamengo.

Embora o desmonte do morro tenha acontecido apenas durante a década de 50, o planejamento para sua demolição já existia desde o princípio do século XX. Consequentemente, o departamento de Polícia Especial, entre outras instituições, foram realojados em Benfica. Várias famílias, portanto, migraram para o bairro e se fixaram em uma área localizada atrás desse prédio da polícia dando origem à favela Erédia de Sá. Esse caso de remoção é bastante específico porque não foi planejado um destino para os moradores do morro Santo Antônio, que junto com o Morro da Providência, foi o palco de nascimento das primeiras favelas cariocas.

O Parque Arará então não existia. Sua área se resumia a um terreno de mangue cortado por um valão. A comunidade existente era o Parque Erédia de Sá, ainda em estado inicial. Com a política maciça de industrialização, promovida pelo governo nas décadas de 50 e 60, o Rio de Janeiro transformou-se em destino de migrantes em busca de melhores condições de vida. Começa a haver um crescimento populacional sem controle e as áreas foram ocupadas por pessoas oriundas de outras regiões mais pobres do país, principalmente nordestinos.

Estima-se que o surgimento da comunidade Parque Arará tenha ocorrido no início da década de 1960, já que o ano de fundação de sua associação é 1966.

Diferentemente das outras áreas de ocupação irregular no Rio de janeiro, que constroem nas encostas dos morros, a edificação do Parque Arará deu-se em área plana do bairro de Benfica.

Desde 2013 a comunidade é atendida pela 29° Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), como adjacência das UPPs de Manguinhos e Jacarezinho.

Ligações externas
 Cineasta passa por via crúcis após errar retorno
 Polícia prende homem com drogas na saída da favela do Arará, em Benfica
 Istoé Gente

Favelas do Rio de Janeiro (cidade)
Benfica (Rio de Janeiro)